

Astronomia 
 2985 Shakespeare – asteroide della fascia principale 
 Cratere Shakespeare – cratere d'impatto presente sulla superficie di Mercurio

Informatica 
 Shakespeare – linguaggio di programmazione esoterico ideato da Jon Åslund e Karl Hasselström

Musica 
 Shakespeare –  album di William del 2020

Persone 
 Craig Shakespeare (1963) – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Frank Shakespeare (1930) – ex canottiere statunitense
 Hamnet Shakespeare (1585-1596) – unico figlio maschio di William Shakespeare
 John Shakespeare (1531-1601) – mercante, guantaio e conciatore britannico, padre di William Shakespeare
 William Shakespeare (1564-1616) – drammaturgo e poeta inglese